Taipan bezeichnet folgende Dinge:

 Taipan, eine in Australien in mehreren Arten vorkommende Schlangengattung (Oxyuranus), die als weltweit giftigste gilt
 ein leitender Geschäftsmann eines westlichen Unternehmen, ein Lehnwort aus der kantonesischen Sprache, siehe Tai-Pan
 Taipan (Wirtschaftszeitung), eine seit 1996 in Deutschland erscheinende Börsenzeitung
 TAIPAN, ein astronomisches Instrument am UK Schmidt-Teleskop (New South Wales/Australien)
 Zusatzname des NATO-Helikopters NH90 in Australien
 Taipan (Schiff), Name eines Containerschiffes
 Taipan (Band), Name einer australischen Power- und Heavy-Metal-Band
 Taipan (Rapper), Künstlername eines Rappers
 Taipan!, ein Computerspiel für den Apple II und TRS-80
 die Cairns Taipans, ein australischer Basketball-Club

Siehe auch: 
 Tai-Pan (Begriffsklärung)